Daniel Duigou : journaliste français de télévision et psychologue
 Jean-Christophe Le Duigou, syndicaliste français
 Serge Duigou (né en 1948), historien breton

Homonymie de patronyme